Sabrina puede referirse a:

Nombre  
 Sabrina, nombre femenino de origen celta.

Así, algunos ejemplos son:
 Sabrina Carpenter, actriz estadounidense
 Sabrina Ionescu (1997–), baloncestista estadounidense
Sabrina Sabrok, modelo argentina;
 Sabrina Salerno (1968-), cantante, modelo y actriz italiana;
 Sabrina, personaje de Pokémon.
 Sabrina Spellman, personaje de la serie de cómics Archie.

Cine y televisión 
 Sabrina, película de 1954 dirigida por Billy Wilder;
 Sabrina, película de 1995 dirigida por Sydney Pollack;
Sabrina, telenovela peruana de 1961,dirigida por Humberto Barbieri;
 Sabrina, the Teenage Witch, una serie emitida entre 1996 y 2004 basada en el cómic homónimo protagonizada por Melissa Joan Hart, en la que Sabrina Spellman es el personaje principal.
 Chilling Adventures of Sabrina, una serie de Netflix estrenada en 2018 basada en el cómic homónimo, protagonizada por Kiernan Shipka, en la que Sabrina Spellman es el personaje principal.
 Sabrina, telenovela venezolana de 1976, protagonizada por Helianta Cruz.

Otros 
Sabrina, sinónimo del género de serpientes Epictia.